Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1890 rozegrano w dniach 30 czerwca – 7 lipca oraz 21 – 23 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Lena Rice -  May Jacks, 6–4, 6–1

Gra podwójna mężczyzn 
 Joshua Pim /  Frank Stoker -  Ernest Lewis /  George Hillyard, 6–0, 7–5, 6–4

Przypisy 

Wimbledon 1890